Metropolia Trivandrum – metropolia Kościoła rzymskokatolickiego z siedzibą metropolity w Thiruvananthapuram (Trivandrum), obejmująca następujące administratury kościelne: archidiecezja Thiruvananthapuram, diecezja Alleppey, diecezja Neyyatinkara, diecezja Punalur, diecezja Quilon 
 Metropolia Trivandrum – metropolia Kościoła katolickiego obrządku syromalankarskiego z siedzibą metropolity w Thiruvananthapuram (Trivandrum), obejmująca następujące administratury kościelne: archieparchia Trivandrum, eparchia Marthandom, eparchia Mavelikara, eparchia Pathanamthitta
 obszar metropolitalny Thiruvananthapuram – obszar metropolitalny obejmujący prócz Thiruvananthapuram (Trivandrum) jeszcze 32 jednostki osadnicze: Kazhakkoottam, Sreekaryam, Kudappanakunnu, Vattiyoorkavu, Kovalam, Attingal, Nedumangad, Neyyattinkara, Alamcode, Keezhattingal, Vakkom, Kizhuvalam - Koonthalloor, Edakkode, Azhoor, Vattappara, Karakulam, Uliyazhathura, Kalliyoor, Venganoor, Vilappil, Kulathummal, Malayinkeezhu, Vilavoorkkal, Pallichal, Athiyannur, Kanjiramkulam, Veiloor, Pallippuram, Iroopara

Thiruvananthapuram